P-Welle(n) bezeichnet:

 Primärwellen, longitudinale seismische Wellen, siehe Seismische Welle
 Vorhoferregung im Elektrokardiogramm, siehe Elektrokardiogramm